Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1968/69 стал чехословацкий «Слован», обыгравший в финале «Барселону». Изначально была проведена одна жеребьёвка первого раунда. Однако после событий Пражской весны западноевропейские ассоциации запретили своим представителям играть с командами стран социалистического блока, принимавших участие в её подавлении. Таким образом УЕФА вопреки своему уставу объявил жеребьёвку недействительной и провёл закрытое совещание, итогом которого стало перераспределение пар. Ряд восточноевропейских команд отказался от участия в кубке в знак протеста против результатов жеребьёвки (все они должны были играть друг с другом).

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

 «Барселона» и «Торино» досрочно вышли в четвертьфинал из-за снятия соперников.

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1968-69 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1968 году
Футбол в Европе в 1969 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА